Ypsilandra är ett släkte av nysrotsväxter. Ypsilandra ingår i familjen nysrotsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nysrotsväxter
Ypsilandra